Леонид Иванович Рудаков — российский учёный в области физики плазмы, дважды лауреат Государственной премии СССР (1981, 1987).

Родился 3 мая 1933 г. в Москве.

Окончил МИФИ (1955).

Работал в ЛИПАН (позже — ИАЭ, «Курчатовский институт»): старший лаборант, младший и старший научный сотрудник. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Кинетика неоднородной плазмы в сильных магнитных полях».

С 1961 г. — в лаборатории Евгения Константиновича Завойского (магнитно-звуковой резонанс и турбулентноый нагрев плазмы). В 1965 г. защитил докторскую диссертацию:
 Вопросы теории турбулентности плазмы : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.00.00. — Москва, 1965. — 105 с. : ил.

В дальнейшем — зав. лабораторией, и. о.начальника и начальник отдела, последняя должность — директор отделения прикладной физики Института ядерного синтеза ИАЭ.

По совместительству с 1967 г. профессор кафедры физики и химии плазмы МФТИ.

Государственная премия СССР 1981 года — за цикл работ по разработке научно-технических основ и созданию мощных импульсных электронных ускорителей с водяной изоляцией.

Государственная премия СССР 1987 года,— за цикл работ -"Основы нелинейной динамики высокочастотных волновых процессов в полностью ионизованной плазме, опубликованных в 1958—1985 годах.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Сочинения:
 Генерация и фокусировка сильноточных релятивистских электронных пучков. Леонид Иванович Рудаков. Энергоатомиздат, 1990 — Всего страниц: 279
 Физика плазмы [Текст] : (Коллективные процессы в плазме и турбулентный нагрев) / Е. К. Завойский, акад., Л. И. Рудаков, д-р физ.-мат. наук. — Москва : Знание, 1967. — 32 с. : черт.; 21 см. — (Новое в жизни, науке, технике. 9 серия. Физика. Астрономия; 12).

Семья: жена, сын (1966).

Источники 
 https://www.eduspb.com/node/3508
 https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431118/Vspominaya_uchitelya
 Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности России. Vladimir Georgievich Terentʹev, ‎Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Минатома России, ‎Информационная ассоциация предприятий атомной энергетики и промышленности «ИНФОРМ-АТОМ». 1995.
 http://eurasian-defence.ru/?q=node/14339
 http://elib.biblioatom.ru/text/charodey-eksperimenta_1993/go,236/